Сан Игнасио има више значења:

 Сан Игнасио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Игнасио, Сан Игнасио де лос Флорес (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Игнасио, Ехидо Куернавака (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Игнасио (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Игнасио (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Игнасио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Игнасио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Игнасио (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Игнасио (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Игнасио (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Игнасио (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио (Прогресо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио, Естабло (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Игнасио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Игнасио (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Игнасио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Игнасио, Бељо Рекуердо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Игнасио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Игнасио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Игнасио (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Игнасио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Игнасио (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Игнасио, Ла Бодега (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Игнасио (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Игнасио (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио, Лас Колорадас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио, Ел Куатро (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио, Лусио Перез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио, Сан Игнасио Мартир (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио, Лоурдес Салазар Никасио (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Игнасио (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Игнасио (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио, Ел Трабуко (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио, Ла Асијендита (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио, Хуан Игнасио (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Игнасио (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Игнасио (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Игнасио (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Игнасио (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Игнасио (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Игнасио (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Игнасио (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Игнасио (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Игнасио (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Игнасио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Игнасио (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Игнасио, Ел Кармен (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Игнасио, Сан Игнасио дел Прогресо (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Игнасио (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Игнасио (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Игнасио (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Игнасио (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Игнасио, Рехион 212 (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Игнасио (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Игнасио (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Игнасио, Сантијаго Ортиз (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Игнасио (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Игнасио (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Игнасио (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Игнасио (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Игнасио (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Игнасио (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Игнасио, Сан Начито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Игнасио (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Сан Игнасио (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Игнасио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Игнасио (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Игнасио (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио, Кампо 2 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио, Ла Бомба (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Игнасио (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Игнасио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Игнасио (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Игнасио (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Игнасио, Ранчо (Санта Ана Нопалукан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Игнасио, Каса Бланка (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Игнасио (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Игнасио, Лос Нава (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Игнасио (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Игнасио, Ла Вуелта ал Торо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Игнасио (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Игнасио (Прогресо, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Игнасио (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Игнасио (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио, Карлос Перез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио, Хуан Гарсија Медина (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио, Паскуал Алварадо Гонзалез (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио, Ранчо Епифанио Мартинез (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Игнасио (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику